Juan Soriano ist der Name folgender Personen:

* Juan Soriano (Künstler) (1920–2006), mexikanischer Maler
 Juan Soriano Oropesa (* 1997), spanischer Fußballspieler
 Juan José Soriano Sánchez (* 1944), spanischer Fußballspieler